Прасеми́тский язы́к — гипотетический язык-предок семитских языков, реконструируемый методами сравнительно-исторического языкознания. Наряду с древнеегипетским, праберберским и прачадским является потомком праафразийского языка.

Существительное в прасемитском имело категории рода (мужской и женский), числа (единственное, множественное и двойственное) и падежа (именительный, родительный и винительный). Базовый порядок слов — VSO (сказуемое — подлежащее — прямое дополнение).

Прасемитский являлся агглютинативным языком с элементами фузии.

Прародина и хронология 

Прародину носителей семитского языка помещали в Сирию, Аравию и Африку. В Сирии, однако, в древности жили несемитские народы (что следует из географических названий в древнесирийских и староаккадских текстах). Аравия вряд ли могла предоставить условия для увеличения населения до пределов, необходимых для произошедших массовых миграций семитских народов, прежде чем был одомашнен верблюд. Что касается Африки, то появление семитских народов на территории Африканского рога скорее связано с завоеванием и переселением, чем с тем, что семитские народы обитали там изначально. И. М. Дьяконов помещал прародину семитов между Палестиной и дельтой Нила. Согласно филогенетическим исследованиям, она находилась в Леванте.

Важную роль в поисках прародины играют реконструируемые для прасемитского названия животных. Так, восстанавливаются слова *dubb- «медведь», *ri’m- «тур» и *pVl- «слон», но отсутствуют обозначения верблюда, страуса и гепарда, что является аргументом против размещения прародины в Аравии.

В свою азиатскую прародину прасемиты попали, очевидно, из северной Африки, прародины афразийских народов. Их миграцию связывают с ухудшением климатических условий в северной Африке в середине IV тысячелетия до н. э. Возможно, именно с приходом прасемитов связано исчезновение гасульской культуры.

Распадение прасемитского (отделение праюжносемитского от остального массива), по одной гипотезе, датируется приблизительно началом V тысячелетия до н. э. Согласно другой гипотезе, распад произошёл около 3000 года до н. э. и связан он с отделением восточносемитской группы (аккадский и эблаитский языки).

Лингвистическая характеристика

Фонетика и фонология

Гласные 
Традиционно для прасемитского реконструируется три кратких, три долгих гласных и два дифтонга:

Долгие *ū и *ī встречались довольно редко, преимущественно в аффиксах.

С фонологической точки зрения дифтонги являлись сочетаниями гласного с согласным.

Согласные 
Согласные прасемитского языка (в скобках указано произношение в МФА):

 В современных семитских языках эмфатические согласные реализуются как глоттализованные, фарингализованные или веляризованные. Скорее всего, в прасемитском они звучали как глоттализованные.
 Хотя традиционно для прасемитского не реконструируются аффрикаты, некоторые учёные постулируют их существование: так, по одной из гипотез, *ṣ звучало как *c̣, согласно другой, аффрикатами были также *s и *z, согласно третьей, *ṯ, *ḏ и *ṱ интерпретируются как *č, *ǯ, *c̣ˇ.
 А. Фабер () реконструирует прасемитское *l как звонкий веляризованный альвеолярный боковой аппроксимант.
 Некоторые учёные реконструируют также эмфатический фрикативный заднеязычный *x̣.

Фонетические соответствия между семитскими языками:

Просодия 
Для прасемитского языка реконструируется нефонематическое ударение, падающее на третью мору от конца слова, то есть на второй от конца слог, если это слог структуры CVC или CVː (где C — любой согласный, а V — любой гласный), или на третий от конца слог, если второй был структуры CV.

Морфонология 
В прасемитском языке были допустимы только слоги структуры CVC, CVː или CV. Были запрещены стечения двух или более согласных в начале и конце слова, стечения трёх или более согласных, стечения двух или более гласных, присутствие долгих гласных в закрытых слогах.

Преобладали корни, состоявшие из трёх согласных. Однако по всей видимости, в исторической перспективе трёхсогласные развились из двухсогласных (об этом говорят данные как внутренней реконструкции, так и внешней). Для получения конкретной грамматической формы между согласными корня вставлялись определённые гласные. При этом на структуру корня накладывались определённые ограничения: были невозможны корни с одинаковыми первым и вторым согласным и крайне редки корни с одинаковым первым и третьим согласными.

Морфология

Существительное 
Реконструируется три падежа: именительный (показатель *-u), родительный (показатель *-i), винительный (показатель *-a).

Существовало два рода: мужской (нулевой показатель) и женский (показатели *-at/*-t и *-ah/-ā). Показатель женского рода ставился после корня, но до окончания, например: *ba‘l- «хозяин, господин» > *ba‘lat- «хозяйка, госпожа», *bin- «сын» > *bint- «дочь». Кроме того, была небольшая группа существительных женского рода, не имевших формальных показателей: *’imm- «мать», *laxir- «овца», *’atān- «ослица», *‘ayn- «глаз», *birk- «колено».

Имелось три числа: единственное, множественное и двойственное (только у существительных).

Существовало два способа образования множественного числа:
 внешнего образования
 у существительных мужского рода именительный падеж образовывался при помощи показателя *-ū, у родительного и винительного *-ī, то есть, удлинением показателя единственного числа;
 у существительных женского рода множественное число тоже образуется путём удлинения гласного — при помощи показателя *-āt;
 внутреннего образования (при помощи смены модели огласовки слова, как, например в арабском: kātib «писец» — kuttāb «писцы») — только у мужского рода.

Двойственное число образовывалось при помощи показателей *-ā в именительном и *-āy родительном и винительном падежах.

Окончания существительного:

Числительное 
Реконструкция количественных числительных первого десятка (мужской род):

Все числительные первого десятка склонялись по единственному числу существительных, кроме числительного «два», которое изменялось по двойственному числу. От всех числительных первого десятка образовывались формы женского рода при помощи суффикса *-at. При этом, если исчисляемый предмет был женского рода, то числительные от 3 до 10 при нём стояли в мужском роде и наоборот.

Названия числительных от 11 до 19 образовывались сложением названий единиц со словом «десять». «Двадцать» представляло собой двойственное число от «десять», а названия десятков от 30 до 90 были формами множественного числа от соответствующих названий единиц. Кроме того, прасемитского происхождения и семитские названия ста (*mi’t-), тысячи (*li’m-) и десяти тысяч (*ribb-).

Порядковые числительные для праязыка не реконструируются из-за большого разнообразия в языках потомках.

Местоимение 
Личные местоимения:

В семитских языках существуют также суффиксальные формы личных местоимений, присоединяющиеся к существительным, глаголам и предлогам:

В семитских языках указательные местоимения обычно делятся на две серии: указывающие на более близкий предмет и на более далёкий. Тем не менее из форм указательных местоимений отдельных семитских языков крайне сложно вывести прасемитские формы.

Для прасемитского реконструируется ряд вопросительных местоимений: *man «кто», *mā «что» и *’ayyu «какой» (образованное от *’ay «где»).

Глагол 
Традиционно для прасемитского языка реконструируют два спряжения — префиксальное и суффиксальное. Согласно получившей широкую поддержку гипотезе, по префиксальному спряжению изменялись глаголы, выражавшие действие, а по суффиксальному — состояние.

Префиксальное спряжение:

Суффиксальное спряжение:

Глагольные основы делятся на базовые () и производные. Базовые состоят из трёхсогласного корня с тематическими гласными. Среди производных выделяются основы с удвоенным средним согласным (), основы с удлинённым первым гласным, каузативные основы (образуются при помощи префикса *ša-), основы с префиксом *na-/*ni-, основы с суффиксом *-tV-, основы, состоящие из удвоенного биконсонантного корня, основы с удвоенным последним согласным.

От базовых основ активное причастие образовывалось по модели CāCiC, пассивное по моделям CaCīC и CaCūC.

От производных основ причастия образовывались при помощи префикса *mu-, огласовка активных при этом была a-i, пассивных — a-a (по этой модели, например, образовано арабское имя muḥammad от корня ḥmd «хвалить, восхвалять»).

Императив образовывался только для второго лица, причём формой повелительного наклонения в единственном числе мужского рода служила чистая основа:

Союзы 
Для прасемитского языка реконструируются три союза:
 *wa «и»;
 *’aw «или»;
 *šimmā «если».

Синтаксис 
Прасемитский был языком номинативного строя, что сохраняется в большинстве языков-потомков.

Базовый порядок слов для прасемитского языка — VSO (сказуемое — подлежащее — прямое дополнение), определяющее слово обычно следует за определяемым.

Лексика 

Реконструкция прасемитской лексики помогает узнать больше о жизни и быте прасемитов, а также помогает в поисках их прародины.

Так, известны религиозные термины (*’il «бог», *ḏbḥ «совершать жертвоприношение», *mšḥ «миропомазывать», *ḳdš «быть священным», *ḥrm «запрещать, отлучать» *ṣalm- «идол»), сельскохозяйственные термины (*ḥaḳl- «поле», *ḥrṯ «пахать», *ḏrʻ «сеять», *ʻṣ́d «жать», *dyš «молотить», *ḏrw «веять», *gurn- «гумно», *ḥinṭ- «пшеница», *kunāṯ- «эммер», *duḫn- «просо»), животноводческие термины (*’immar- «баран», *raḫil- «овца», *‘inz- «коза», *śaw- «отара овец», *ṣ́a’n- «стадо овец и коз», *gzz «стричь овец», *r‘y «пасти», *šḳy «водить на водопой», *’alp- «бык», *ṯawr- «буйвол», *ḫzr-/*ḫnzr- «свинья», *kalb- «собака», *ḥimār- «осёл», *’atān- «ослица», *ḥalab- «молоко», *lašad- «сливки», *ḫim’at- «масло»), термины быта (*bayt- «дом», *dalt- «дверь», *kussi’- «стул», *‘arś- «кровать», *kry «копать», *bi’r- «колодец», *śrp «зажигать», *’iš- «огонь», *ḳly «жарить», *laḥm- «еда»), технологические термины (*ṣrp «плавить», *paḥḥam- «уголь», *kasp- «серебро», *kupr- «битум», *kuḥl- «сурьма», *napṭ- «нефть», *ḥabl- «верёвка», *ḳašt- «лук», *ḥaṱw- «стрела»). Многие слова полезны для определения местонахождения прародины семитов (*ti’n- «инжир», *ṯūm- «чеснок», *baṣal- «лук», *tam(a)r- «пальма», *dibš- «финиковый мёд», *buṭn- «фисташка», *ṯaḳid- «миндаль», *kammūn- «тмин»).

В словах *ṯawr- «буйвол» и *ḳarn- «рог» подозревают заимствования из праиндоевропейского языка или же наоборот (для *ṯawr- и некоторых других слов). Кроме того, С. А. Старостин приводит десятки семитско-индоевропейских соответствий, которые он считает заимствованиями в прасемитский из праанатолийского или исчезнувшей ветви праиндоевропейского языка.

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Прасемитские корни в Викисловаре 
 Этимология некоторых семитских корней 
 Прасемитский язык

Литература 
 Huehnergard J. Afro-Asiatic // The Ancient Languages of Syria-Palestine and Arabia. — New York: Cambridge University Press, 2008. — pp. 229—243. — ISBN 978-0-511-39338-9
 Kogan L. Proto-Semitic Phonetics and Phonology // The Semitic languages. — Berlin — Boston: Walter de Gruyter, 2011. — ISBN 978-3-11-018613-0
 Lipiński E. Semitic languages:Outline of a Comparative Grammar. — Leuven: Peeters, 1997. — ISBN 90-6831-939-6
 Moscati S., Spitaler A., Ullendorff E., von Soden W. An Introduction to the Comparative Grammar of the Semitic Languages. — Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1980.
 Weninger S. Reconstructive Morphology // The Semitic languages. — Berlin — Boston: Walter de Gruyter, 2011. — ISBN 978-3-11-018613-0

Семитские языки
Праязыки